

Patronymes 
 Dora Steins, chanteuse suédoise
 Georg Steins, théologien allemand
 Herman Steins (né en 1955), artiste peintre néerlandais
 Kārlis Šteins (1911-1983), astronome letton et soviétique
 Walter Steins (1810-1881), jésuite néerlandais, évêque en Inde.

Autres 
 (2867) Šteins est un astéroïde de la ceinture principale nommée d'après Kārlis Šteins ;
 Steins;Gate est un anime de 2011 traitant des voyages temporels
 Steins;Gate 0
 Steins;???

Voir également
 

Homonymie de patronyme